Years & Years, een Britse band
Years & Years (lied), een nummer van Olly Murs
Years and Years (televisieserie), een Britse televisieserie